Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2022 — 85-й чемпионат мира по хоккею, который прошёл c 13 по 29 мая в Финляндии, в городах Тампере и Хельсинки.

Финляндия была избрана организатором чемпионата 19 мая 2017 года на конгрессе ИИХФ, проходившем в Кёльне. Она принимала турнир в девятый раз. Перед этим Финляндия была страной-хозяйкой чемпионата мира в 2003 году, а в 2012 и 2013 годах принимала чемпионаты мира совместно со Швецией.

Финляндия и Канада третий раз подряд сыграли в финале чемпионата мира. В 2021 году канадцы выиграли в овертайме (3:2), на этот раз также в овертайме победили финны (4:3), победную шайбу забросил Сакари Маннинен. В финале решающей стала реализация большинства — именно в неравных составах финны забросили 3 из 4 своих шайб, включая победную. Ряд экспертов посчитал, что судьи были слишком строги к канадцам в третьем периоде и овертайме. Самым ценным игроком турнира признан вратарь финнов Юхо Олкинуора.

Сборная Финляндии стала второй в истории командой, которой удалось выиграть в один год и Олимпийские игры, и чемпионат мира. Первой была сборная Швеции в 2006 году.

Сборная Чехии стала призёром чемпионата мира впервые с 2012 года. Лучшим бомбардиром турнира стал 36-летний форвард и капитан чехов Роман Червенка, набравший 17 очков (5+12).

По итогам турнира 38-летний Вальттери Филппула стал первым финским хоккеистом, вошедшим в символический «Тройной золотой клуб» (победы за карьеру на Олимпийских играх, чемпионате мира и в Кубке Стэнли).

Арены

Участники 

Своё участие в чемпионате гарантировала сборная Финляндии на правах страны-хозяйки, а также 15 сборных, которые участвовали в ЧМ-2021. Из-за вторжения России на Украину и предоставления для этого Белоруссией своей территории, 28 февраля 2022 года IIHF приостановила членство России и Белоруссии в международной федерации и лишила права этих сборных на участие во всех международных турнирах, их места заняли сборные Австрии и Франции.

Судьи 
ИИХФ выбрала 16 главных и 16 линейных судей в качестве официальных судей на Чемпионате мира по хоккею 2022 года

Предварительный раунд

Группа A (Хельсинки)

Таблица 

Начало матчей указано по восточноевропейскому летнему времени (UTC+3:00)

Результаты

Группа B (Тампере)

Таблица 

Начало матчей указано по восточноевропейскому летнему времени (UTC+3:00)

Результаты

Плей-офф

Четвертьфинал 
Время местное (UTC+2).

Полуфинал 
Время местное (UTC+2).

Матч за 3-е место 
Время местное (UTC+2).

Финал 
Время местное (UTC+2).

Итоговое положение команд

Чемпион 

Источник: IIHF.com

Статистика

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; +/− = Плюс-минус; Штр = Штрафное время

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки (по версии директората):
 Вратарь:  Юхо Олкинуора
 Защитник:  Микко Лехтонен
 Нападающий:  Роман Червенка

Сборная всех звёзд (по версии СМИ):
 Самый ценный игрок (MVP):  Юхо Олкинуора
 Вратарь:  Юхо Олкинуора
 Защитники:  Сет Джонс —  Микко Лехтонен
 Нападающие:  Роман Червенка —  Пьер-Люк Дюбуа —  Сакари Маннинен

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 
 

Чемпионаты мира по хоккею с шайбой
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Финляндии
Спорт в Финляндии в 2022 году
Май 2022 года
Международные спортивные соревнования в Хельсинки
Международные спортивные соревнования в Тампере
Хоккей 2022
Чемпионаты мира в 2022 году